Världsmästerskapen i ishockey för herrar 2022 var det 85:e världsmästerskapet i ishockey för herrar arrangerat av International Ice Hockey Federation. I maj 2017 bestämdes det att Toppdivisionens arrangemang skulle genomföras i Finland. Turneringen spelades  i Tammerfors och Helsingfors.

Finland blev världsmästare för första gången på hemmaplan, efter att ha vunnit finalen under förlängning. Kanada fick silver, medan Tjeckien vann bronspengen, vilket var landets första världsmästerskapsmedalj på tio år. 

VM i de lägre divisionerna spelades på andra platser och under andra tidpunkter.
 Division I, grupp A i Ljubljana, Slovenien från 3 till 8 maj 2022.
 Division I, grupp B i Tychy, Polen från 26 april till 1 maj 2022.
 Division II, grupp A i Zagreb, Kroatien från 25 till 30 april 2022.
 Division II, grupp B i Reykjavík, Island från 18 till 23 april 2022.
 Division III, grupp A i Kockelscheuer, Luxemburg från 3 till 8 april 2022.
 Division III, grupp B i Kapstaden, Sydafrika från 13 till 18 mars 2022.
 Division IV i Bisjkek, Kirgizistan från 3 till 8 mars 2022.

Toppdivisionen 
Toppdivisionens grupper lottades och presenterades den 6 juni 2021. Vid samma tidpunkt presenterades den nya världsrankingen, där Sverige tappat tre platser på grund av det missade avancemanget till kvartsfinal i världsmästerskapet 2021. På grund av coronaviruspandemin 2019–2021 frystes upp- och nedflyttning från toppdivisionen, därmed var det samma lag som var kvalificerade som vid föregående års världsmästerskap.

Arenor

Kvalificerade lag

Grupp A
 
  (ersatte ROC )
 
 
 
 
 
 
Grupp B
  (värdnation)
 
 
 
 
 
 
  (ersatte )

Gruppspel 
Vid samma poäng går resultat vid inbördes möte före målskillnad i tabellplacering.

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Slutresultat
Slutresultat av VM 2022 (baserat på resultat i gruppspel och slutspel):

Sändningsrättigheter

I Sverige visar TV6 och TV10 flera matcher, inklusive alla Sveriges matcher samt slutspelmatcher. Samtliga matcher visas på Viaplay. Radiosporten sänder alla Sveriges matcher på Sveriges Radio P4.

I Finland sändningsrättigheterna ägs av C More. Gratiskanal MTV3 visar alla Finlands matcher och slutspelmatcher. Det finns också en svenskspråkig kommentator på matcher som visas på MTV3.

TSN äger sändningsrättigheterna i Kanada och NHL Network i USA.

Anmärkningslista

Division I

Grupp A 
Division I A-turneringen spelades i Ljubljana, Slovenien från 3 till 8 maj 2022.

Grupp B 
Division I B-turneringen spelades i Tychy, Polen från 26 april till 1 maj 2022.

Division II

Grupp A 
Division II A-turneringen spelades i Zagreb, Kroatien från 25 till 30 april 2022.

Grupp B 
Division II B-turneringen spelades i Reykjavík, Island från 18 till 23 april 2022.

Division III

Grupp A 
Division III A-turneringen spelades i Kockelscheuer, Luxemburg från 3 till 8 april 2022.

Grupp B 
Division III B-turneringen spelades i Kapstaden, Sydafrika från 13 till 18 mars 2022.

Division IV 
Division IV spelades i Bisjkek, Kirgizistan från 3 till 8 mars 2022.

Referenser

Externa länkar
 Officiell hemsida Toppdivisionen

Ishockeysäsongen 2021/2022
2022
Internationella ishockeytävlingar i Finland
2022 i Finland
Sportevenemang i Tammerfors
Internationella sportevenemang i Helsingfors
Helsingfors under 2000-talet